

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Основаны Леонтины в Сицилии (колония Халкиды). Ойкист Феокл.
 Основана Катана в Сицилии (колония Халкиды). Ойкист Еварх.
 729 (3 год Осии) — Езекия стал соправителем своего отца, царя Иудеи Ахаза.
 Умер царь Тира Маттан II, на престол взошёл Элулай (англ.).
 Тиглатпаласар III короновался царём Вавилона под именем Пулу.
 Умер князь Сун Сюань-гун, ему наследовал по воле покойного вместо сына Юй-и его младший брат Хэ (Му-гун, эра правления 728—720), который трижды отказывался принять власть, но потом согласился.
 Умер князь Янь Чжэн-хоу, ему наследовал сын Му-хоу (эра правления 728—711).
 У младшего брата циского гуна от той же матери И Чжун-няня родился сын Гунсунь У-чжи.
 Луский Хуэй-гун попросил у вана дары для жертвоприношений цзяо. Ван направил послом летописца Цзяо и отказал, однако летописец остался в Лу, где жили и его потомки.

См. также

Примечания